Klockartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klockartjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Klockartjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Klockartjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn